Scorpis är ett släkte av fiskar. Scorpis ingår i familjen Kyphosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Scorpis